Oenanthe macrocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av David Nathaniel Friedrich Dietrich. Oenanthe macrocarpa ingår i släktet stäkror, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stäkror
macrocarpa